El término donación hace referencia a varios artículos:

Derecho
contrato de donación
donación
donación inoficiosa
donación nula

Historia
donación de Constantino
Donación de Pipino
Donación de Roma

Medicina
donación de cuerpo
donación de esperma
donación de órganos
donación de ovocitos
donación de sangre
donación médica